Barbed Wire är en amerikansk film från 1927 i regi av Mauritz Stiller och Rowland V. Lee.

Rollista
Pola Negri - Mona Moreau
Clive Brook - Oskar Muller
Claude Gillingwater - Jean Moreau
Einar Hanson - André Joseph Moreau
Clyde Cook - Hans
Gustav von Seyffertitz - Pierre Corlet
Charles Willis Lane - Colonel Duval
Ben Hendricks Jr. - Sergeant Caron

Externa länkar

Amerikanska dramafilmer
Filmer i regi av Mauritz Stiller
Filmer 1927